Cladomyza är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cladomyza ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Cladomyza